Сьемпосуэлос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 49,6 км². Население — 22 656 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км. Поселение, название которого переводится как «сто колодцев», известно с римских времён. Связан с Мадридом электричкой и автострадой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CINEMPOZUELOS Asociación de cine de Ciempozuelos
 Ciempozuelos Online
 Ayuntamiento de Ciempozuelos
 Pueblos de España
 PSOE-Ciempozuelos

Муниципалитеты Мадрида